City of Lusaka F.C. – zambijski klub piłkarski z siedzibą w Lusace, założony w 1937 roku. Swoje mecze rozgrywa na Woodlands Stadium o pojemności 5 000 widzów. We wrześniu 2022 trenerem i dyrektorem sportowym klubu został Sławomir Cisakowski.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

Zambijskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1937
Sport w Lusace